Die Cayman Islands Open 2009 fanden vom 5. bis 10. Mai 2009 auf Grand Cayman statt, der größten der drei Cayman Islands. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Wertungskategorie Silver 30. Das Preisgeld betrug 37.500 US-Dollar.

Nicol David sicherte sich den Titel der ersten Auflage dieses Turniers. Die topgesetzte Malaysierin besiegte im Finale Natalie Grainger mit 11:8, 11:6 und 11:5. Es war Nicols erster Titelgewinn des Jahres und ihr insgesamt 35. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Marlene West einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2009
WSA World Tour 2008/09